Rajaniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

, compétitrice finlandaise en ski d'orientation
 (né en 2002), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois